La nazionale di calcio femminile dello Zimbabwe è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dello Zimbabwe, gestita dalla Federazione calcistica dello Zimbabwe (Zimbabwe Football Association - ZIFA).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa il 97º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendone quattro rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane (fino al 2014 indicato come Campionato africano), ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei a invito.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: ritirata
 1995: non partecipante
 1999: non partecipante
 2003: non qualificata
 2007: non partecipante
 2011: non partecipante
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: iscritta ma non presentata
 1995: non partecipante
 1998: non partecipante
 2000: 4º posto
 2002: fase a gironi
 2004: fase a gironi
 2006: iscritta ma non presentata
 2008: non qualificata
 2010: non qualificata
 2012: non qualificata
 2014: non qualificata
 2016: fase a gironi
 2018: non qualificata
 2022: non qualificata

Giochi Olimpici 
 1996: non qualificata
 2000: non qualificata
 2004: non qualificata
 2008: non qualificata
 2012: non qualificata
 2016: fase a gironi

Tutte le rose

Olimpiadi

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica dello Zimbabwe
 Nazionale di calcio dello Zimbabwe

Collegamenti esterni